Белорусы Эстонии (, ) — одно из национальных меньшинств в Эстонии. По численности занимает третье место (не считая эстонцев) после русских и украинцев. По данным переписи населения 2021 года, численность белорусов в Эстонии составила , из них  мужчина и  женщин; число детей в возрасте до 17 лет — 625 чел., численность лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) —  . По данным Регистра народонаселения за 2011—2022 годы, более 60 % эстонских белорусов проживает в Таллине.

История 
В Российской империи, в рамках государствообразующей концепции триединого русского народа, белорусы рассматривались как одна из его ветвей (см. также западнорусизм). По этой причине при переписи населения белорусов считали вместе с русскими и украинцами, и официальных данных о численности белорусов на территории современной Эстонии за этот период не имеется. 

По данным письменных источников Литовского княжества, во времена его существования на территории современной Эстонии проживали 272 белоруса. В 1896–1918 годах в Тартуском университете обучались 245 белорусских студентов. 

Если в начале 1940-х годов в Эстонии преобладали этнические меньшинства, иммигрировавшие в результате революции 1917 года и гражданской войны с северо-запада России, то позднее, по мере ослабления эмиграции из этих регионов, увеличилась доля иммигрантов из нерусских республик, таких как Украинская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, союзные реcпублики Кавказа и Центральной Азии. Белорусы и украинцы заняли ту нишу, которую до Второй мировой войны занимали немцы, шведы и евреи. Родным языком белорусов в Эстонии в то время в основном был русский язык; те, кто разговаривали на белорусском, также владели и русским языком.

В Советской Эстонии по удельному весу в общей численности населения белорусы делили четвёртое и пятое места с финнами (после эстонцев, русских и украинцев). 

После выхода Эстонии из состава СССР, начался отток белорусов на историческую родину; в частности, в 2000 году их численность по сравнению с 1989 годом упала на 38 % и продолжает падать.

Дипломатические отношения между Эстонской Республикой и Республикой Беларусь были установлены 6 апреля 1992 года. В марте 1994 года в Таллине было открыто Генеральное консульство Белоруссии. С апреля 2010 года в Эстонии работает белорусское посольство.

В 1990 году в Эстонии началось движение местных белорусов за сохранение своих национальных традиций и родного языка.

Численность и демографические показатели 
Численность белорусов в Эстонии по данным Всесоюзных переписей населения СССР и Департамента статистики Эстонии:

* По данным переписи населения.

Половая структура белорусского населения Эстонии:

Если общая численность проживающих в Эстонии белорусов имела постоянную тенденцию к снижению с 2013 года, то их число в Таллине неуклонно снижается уже с 2006 года.

Численность белорусов в Таллине на начало года по данным Регистра народонаселения:

Данные переписи 2021 года 
По данным переписи населения и жилых помещений 2021 года, из  проживающих в Эстонии белорусов 42,9 % составили мужчины (), 57,1 % — (). 

Доля детей в возрасте до 14 лет составила 4,6 % (530 чел.), лиц работоспособного возраста (15–64 года) — 54,2 % (), лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 41,2 % (). 

Родным языком 84,5 % белорусов Эстонии является русский, 13,4 % — белорусский.

31,6 % белорусов Эстонии имеют эстонское гражданство. 

65,0 % белорусов Эстонии родились в Белоруссии, 27,8 % — в Эстонии.

Государство рождения, гражданство и родной язык 

Государства рождения белорусов Эстонии по данным переписей населения 2000, 2011 и 2021 годов:

Гражданство и родной язык белорусов Эстонии по данным переписей населения 2000, 2011 и 2021 годов:

* Примечание: в том числе гражданство не определено.

Образование 
Белорусы Эстонии в возрасте 10 лет и старше (2021 год — 15 лет и старше) по уровню образования по данным переписей населения:

Общественная и культурная деятельность 
В 1989 году в Йыхви начало действовать Объединение белорусской культуры Ида-Вирумаа «БЭЗ». В 1995 году начал активную деятельность Белорусский культурный центр «Бацькаўшчына». За время его существования был основан культурный институт. Благодаря его помощи многие белорусы, живущие в Эстонии, смогли учиться в вузах Белоруссии. В течение 15 лет радиостанция «Радио 4» вела программу на белорусском языке «Бацькаўшчына».

28 июня 2001 года была создана Эстонско-белорусская ассоциация (ЭБА). Её задачей является, прежде всего, координация деятельности различных белорусских организаций в Эстонии, а также поддержание контактов с Белоруссией и белорусскими общинами в других странах. По состоянию на 2011 год в ассоциацию входили 6 организаций: Эстонско-белорусское культурное общество «Спадчына» (Нарва), Некоммерческий музыкальный театр-студия «Алеся» (Таллин), Белорусское культурное объединение «Ялiнка» (Маарду), Центр учёбы и развития EVA-Studiorum, Белорусский культурный союз «Крынiца» (Силламяэ) и Белорусское культурное общество «ФЭСТ».

Для проживающих в Эстонии белорусов стало ежегодной традицией проводить мероприятие под названием «Спатканне», в рамках которых перед эстонскими белорусами выступают ансамбли народной музыки и известные музыкальные коллективы с их исторической родины.

Белорусская диаспора традиционно участвует в Международных фестивалях православной музыки и народного творчества «Троицкие звоны». В 2018 году в Таллине состоялся V фестиваль, на котором Республику Беларусь представляли заслуженный любительский коллектив «Крупицкие музыки» и семейный колокольный ансамбль «Бярозки».

28 октября 2020 года в Эстонии было основано недоходное общество «Белорусский Дом» (), которое называет себя народным посольством Беларуси в Эстонии. Общество подготовило «Пособие по релокации беларусов в Эстонию».

Несколько десятков белорусов закончили онлайн Политический институт Тартуского университета (2–3-месячные программы). Обучение оплачивала Эстония.

Организации белорусской диаспоры в Эстонии по состоянию на начало 2022 года:

Целью всех этих объединений является сохранение национальной идентичности и культурного наследия своего народа, поддержание связей с исторической родиной и интеграция местных белорусов в эстонское общество.

Политическая активность 
Ещё до президентских выборов в Белоруссии 2020 года в Эстонии начались акции солидарности с Белоруссией. В июне 2020 года прошёл пикет у белорусского посольства в Таллине с требованием провести «прозрачные» выборы и допустить на участки независимых наблюдателей, в июле того же года — митинг против политических гонений в Белоруссии. В Эстонии есть как противники Александра Лукашенко, так и его сторонники — т. н. «ябатьки». 

В августе 2020 года была проведена акция под называнием «Цепь солидарности» — живая цепь протяжённостью более двух с половиной километров. Идея акции зародилась в Литве, затем к ней подключилась белорусская диаспора Латвии и Эстонии. В цепи солидарности также было много эстоноязычных людей.

В 2020 году белорусская диаспора в Эстонии организовывала фотовыставки, концерты, встречи с политиками, митинги и марши. Была создана «Почта солидарности» для писем и открыток политзаключенным. К годовщине протестов в Беларуси на площади Свободы в Таллине были выставлены 605 стульев, по числу белорусских политзаключенных на тот момент. Каждый стул был подписан, чтобы показать истории конкретных людей.

В том же году в таллинском центре «Fotografiska» (филиал Стокгольмского центра современной фотографии) была проведена онлайн и оффлайн-выставка «Беларусь будущего. Сила женской воли».

В  2021 году активисты «Белорусского дома» несколько раз  встречались со Светланой Тихановской, участвовали в мероприятии «Конференция белорусов мира».

12 февраля 2021 года эстонские белорусы организовали пикет перед посольством Республики Беларусь в Таллине в знак протеста против проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания, делегаты которого лояльны президенту Александру Лукашенко. В пикете участвовали 10 человек.

19 марта 2022 года, в связи с вторжением России в Украину, Белорусский Дом Эстонии опубликовал обращение к властям, медиа и общественности Эстонии с просьбой не допустить буллинг местных белорусов.

Города-побратимы 
Между эстонскими и белорусскими городами налажены хорошие связи. Побратимами являются Маарду и Фрунзенский район Минска, Нарва и Борисов, Силламяэ и Мстиславль, Кохтла-Ярве и Солигорск, Йыхви и Поставы.

Примечания

Ссылки 
 Белорусы в Эстонии на сайте Facebook
 Сайт организации «Белорусский Дом» в Эстонии

Белорусские диаспоры по странам